Габриел Попеску е румънски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 14 мача за националния отбор на Румъния.

Външни препратки 
 National Football Teams

Румънски футболисти
Футболисти на Валенсия